Lizier ist der Name von:
 Lizier von Couserans († 548 ?), Bischof von Couserans; wird als Heiliger verehrt

Lezer ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Saint Lezer (* 1946), französischer Skispringer

Siehe auch:
 Saint-Lizier (gascognisch Sent Líser), französische Gemeinde im Département Ariège
 Saint-Lézer, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Priorat Saint-Lézer, ehemaliges Kloster des Benediktinerordens in Saint-Lézer im Département Hautes-Pyrénées